Barlovento heißen folgende geographische Objekte:
 Barlovento (Venezuela),  Region in Venezuela
 Barlovento (La Palma),  Gemeinde der Kanareninsel La Palma, Spanien